Het ATP-toernooi van Indian Wells 2002 (met de officiële naam Pacific Life Open) vond plaats van 11 tot en met 17 maart 2002. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van de Indian Wells Tennis Garden in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells